Broj potvrđenih zračnih pobjeda plus nepotvrđene zračne pobjede najuspješnijih austrougarskih lovačkih pilota u Prvome svjetskom ratu prema različitim izvorima (skraćenima na inicijalno slovo odgovarajućeg autora). Naznačen je čin koji je pilot postigao u svojoj karijeri bez obzira na to je li letio u sklopu k.u.k. Luftfahrtruppena (LFT) ili k.u.k. Seefliegera (SF).

Literatura
 Reinhard Karl Desoye: Die k.u.k. Luftfahrtruppen - Die Entstehung, der Aufbau und die Organisation der österreichisch-ungarischen Heeresluftwaffe. 2 Bde., Diplom-Arbeit, Wien 1994, Band 2, Seiten 156, 303

Izvori

Više informacija
 popis njemačkih lovačkih pilota u Prvom svjetskom ratu
 popis francuskih lovačkih pilota u Prvom svjetskom ratu
 popis talijanskih lovačkih pilota u Prvom svjetskom ratu
 popis ruskih lovačkih pilota u Prvom svjetskom ratu
 popis britanskih lovačkih pilota u Prvom svjetskom ratu
 popis kanadskih lovačkih pilota u Prvom svjetskom ratu

Vojni piloti
Austro-Ugarska
Vojni piloti, Austro-Ugarska
Piloti, Austro-Ugarska